Альберт Иванович Бобровский (14 сентября 1931 — 16 апреля 2020, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Заслуженный военный летчик СССР, , полный кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-х степеней.

Биография 
Родился 14 сентября 1931 года в семье военного лётчика.

В 1949 году окончил Сталинградское суворовское военное училище и поступил в Борисоглебское авиационное училище лётчиков им. В. П. Чкалова. В 1952 году после окончания училища, проходил службу в должности лётчика, старшего лётчика, командира звена в 14-м гвардейском истребительном авиационном полку 275-й ИАД на аэродроме Хаапсалу Прибалтийского ВО.

В 1957 году поступил на командный факультет Военно-воздушной академии. С 1961 года, после окончания академии служит в ГСВГ в 16-й Воздушной Армии на должностях — командир авиационной эскадрильи (1961 г.), заместитель командира эскадрильи-штурман (1961—1963 гг.), командир авиационной эскадрильи (1963—1964 гг.), заместитель по политической части командира авиаполка (1964 г.), командир авиаполка истребителей-бомбардировщиков (1966—1968 гг.), заместитель командира дивизии (1968—1970 гг.).

После окончания службы в ГСВГ в 1970 году был назначен командиром 29-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков 23-й Воздушной Армии Забайкальского ВО, а затем на должность заместителя командующего 23-й ВА.

В 1975 году переведён в 4-й ЦБП ВВС в город Липецк на должность заместителя начальника Центра. В 1977 года занимает должность начальника 4-го ЦБП ВВС.
Работа в ЦБП позволила активно влиять на решение научных проблем, задач по лётно-методической подготовке и переучиванию лётного состава ВВС на новую авиационную технику третьего и четвертого поколения реактивных самолётов.

В 1988 году был переведён на должность заместителя начальника ВВА им. Ю. А. Гагарина по учебной научной работе. В 1990 году получил учёное звание старшего научного сотрудника.

С 1991 года генерал-лейтенант Бобровский в запасе.

В 2002 году Бобровскому присуждено учёное звание почётного академика Международной академии.

За годы лётной работы Бобровский освоил самолёты: Як-18, Ла-9, Ла-11, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, Су-7, Су-17 всех модификаций. Общий налёт 3940 часов

Альберт Иванович Бобровский — один из 13-ти награждённых орденом «За службу Родине в ВС СССР» I степени — самым редким орденом СССР.

Похоронен в А. И. Бобровский в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 орден Красной Звезды
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» I степени (27.12.1982)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени (21.02.1978)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975)
 медали, в том числе:
 «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «В память 850-летия Москвы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 «За укрепление боевого содружества»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 «За безупречную службу» 1-й степени
 «За безупречную службу» 2-й степени
 «За безупречную службу» 3-й степени
 Медали ГДР и  МНР

Почётные звания и квалификация 
 Заслуженный военный лётчик СССР (1977)
 Военный лётчик-снайпер

Память

Примечания

Ссылки 
 интернет-портал Минобороны России

Выпускники  Сталинградского суворовского военного училища
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Похороненные на Троекуровском кладбище